3/2  (Trois demis) est la fraction irréductible résultant de la division de 3 par 2 soit la valeur de 1,5.

Propriétés 
 3/2 est un nombre rationnel.

Utilisation 
3/2 est un terme utilisé pour désigner un élève (taupin) qui a réussi à entrer dans une école d'ingénieurs au terme de 2 années de préparation, ce qui est le cas général sans redoublement. En effet, la durée des études en classe préparatoire de la rentrée en septembre (année n) jusqu'au concours de mai (année n+2) est d'environ 1,5 année.

L'expression a été inventée jadis pour la réussite du concours de l'École polytechnique, surnommée l'X, par des taupins qui entrent au cours de la deuxième année de préparation dite jadis mathématiques spéciales. Une explication couramment donnée est que, comme l'entrée se produit entre la fin de l'année 1 et la fin de l'année 2, on calcule l'intégrale mathématique de X (c'est-à-dire de la fonction qui renvoie X pour toute valeur de X) entre 1 et 2. Le résultat est 1,5, soit 3/2 : 

.

Voir aussi 
 Argot scolaire
 5/2
 7/2

Fraction
Classe préparatoire aux grandes écoles
Mnémotechnique